O Instituto de Letras é uma unidade de ensino localizada no Campus do Vale, Universidade Federal do Rio Grande do Sul, em Porto Alegre. Foi fundado em 1942, oferecendo apenas cursos de licenciatura. A partir de 1973, contudo, criou-se o Curso de Bacharelado em Letras. Atualmente, o instituto oferece cursos a nível de graduação e pós-graduação.

História 

O curso de Licenciatura em Letras foi criado em 1942 e teve seu funcionamento autorizado em 1943 com três terminalidades distintas: Curso de Letras Clássicas, Curso de Letras Neolatinas e Curso de Letras Anglo-Germânicas; com as seguintes habilitações: Português e Literatura de Língua Portuguesa, Português e Língua Moderna, Português e Latim, Português e Grego.

A fundação do Instituto de Letras ocorreu no dia 1º de setembro de 1970 com o nome de Instituto Central de Letras, através da Portaria 716. A criação dos Departamentos ocorreu no ano seguinte, precisamente em 18 de março de 1971, quando foram instalados os três departamentos, com as seguinte denominações: Departamento de Letras Clássicas e Vernáculas, Departamento de Línguas Modernas e Departamento de Lingüística e Filologia. Essa divisão ainda permanece.

O Curso de Bacharelado em Letras foi criado em 1973 e reconhecido pelo Decreto n° 80798, de 22 de novembro de 1977, com habilitações de Tradutor e de Intérprete. A partir de 1991, pela Resolução 04/91 da IV Câmara, de 17/07/91, a habilitação de Intérprete deixou de ser oferecida.

Departamentos 

O Instituto de Letras da UFRGS é dividido em três departamentos:

Departamento de Letras Clássicas e Vernáculas 
Chefe: Alessandra Jacqueline Vieira

Vice-chefe: Rejane Pivetta de Oliveira

Setores 
 Língua Portuguesa
 Português como Língua Adicional (PLA)

 LIBRAS e Língua Portuguesa
 Gramática

 Literatura Brasileira
 Literatura Portuguesa

 Latim

 Grego

Departamento de Línguas Modernas 
Chefe: Rozane Rodrigues Rebechi

Chefe Substituo: Liliam Ramos da Silva

Setores 
 Alemão

 Espanhol

 Francês

 Inglês

 Italiano

 Japonês
 LIBRAS

 Russo

Departamento de Linguistica, Filologia e Teoria Literária 
Chefe: Gabriel de Ávila Othero

Chefe Substituto: Cinara Antunes Ferreira

Secretaria: Maria Luíza B. Machado

Setores 
 Linguística

 Teoria Literária

Pós-Graduação 
O Curso de Pós-Graduação em Letras da Universidade Federal do Rio Grande do Sul foi criado em 1972, em nível de Mestrado, com duas áreas de concentração: Língua Portuguesa e Literatura da Língua Portuguesa. Em 1985, esta última passou a chamar-se Literatura Brasileira. Em 1987, foi criada a área de Literatura Anglo-Americana, e em 1991, a área de Estudos Francófonos. 

O Doutorado em Letras foi implantado em março de 1991, com duas áreas de concentração: Literatura Brasileira e Literatura Comparada, e obteve recomendação da CAPES em ofício de 11 de novembro de 1991. Em 1993, a área de Língua Portuguesa, por reformulação do currículo, recebeu o nome de Estudos da Linguagem. A partir de 1995, o Curso de Pós-Graduação em Letras passou a contar com mais uma área de Mestrado: Literatura Comparada.

Com a reestruturação em 1995, o Curso passou a se chamar Programa de Pós-Graduação em Letras com dois cursos: Estudos da Linguagem (áreas: Aquisição da Linguagem e Teorias do Texto e do Discurso) e Estudos de Literatura (áreas: Literatura Brasileira, Literatura Comparada, Literaturas Francesa e Francófonas e Literaturas de Língua Inglesa), em nível de Mestrado e Doutorado. Foram criadas, a partir de 2001, mais duas áreas de concentração no Curso de Estudos da Linguagem: Teoria e Análise Lingüística e Linguagem no Contexto Social, nível de mestrado e doutorado. A partir de 2004 foi implantada a seguinte estrutura: Área de Estudos da Linguagem com as especialidades Aquisição da Linguagem, Teorias do Texto e do Discurso, Teoria e Análise Lingüística e Linguagem no Contexto Social; Área de Estudos de Literatura com as seguintes especialidades; Literatura Comparada, Literaturas Brasileira, Portuguesa e Luso-Africanas, Literaturas Estrangeiras Modernas; e, com as alterações de 2005: Área de Estudos da Linguagem com as especialidades Lingüística Aplicada, Teorias do Texto e do Discurso e Teoria e Análise Lingüística; Área de Estudos de Literatura com as seguintes especialidades; Literatura Comparada, Literaturas Brasileira, Portuguesa e Luso-Africanas e Literaturas Estrangeiras Modernas.

Reforma do currículo da Graduação 

Desde 2009, o Instituto de Letras tem discutido diversas propostas de mudanças em seu currículo. A simplificação do currículo e sua adequação ao Programa de Reforma Universitária (REUNI) do governo federal são os objetivos das mudanças. A discussão tem sido feita publicamente, e todos os documentos relevantes estão disponíveis na página do Instituto de Letras.

Ligações externas
UFRGS - Universidade Federal do Rio Grande do Sul
Instituto de Letras UFRGS

Universidade Federal do Rio Grande do Sul